Binga (popolo) – gruppo etnico del Sudan
 Monte Binga – montagna situata al confine tra Mozambico e Zimbabwe

Binga – città della Repubblica Democratica del Congo

Binga – comune del Mali

Distretto di Binga – distretto dello Zimbabwe